Okręty US Navy o nazwie USS „Murphy”

 Pierwszy USS „Murphy” (DD-603) był niszczycielem typu Benson. Przetrwał częściowe zatopienie w czasie II wojny światowej.
 Drugi USS „Michael Murphy” (DDG-112) jest niszczycielem typu Arleigh Burke. W służbie od 2012 roku.

Murphy